Phorkys () ist in der griechischen Mythologie:

 Phorkys, ein Meeresgott
 Phorkys (Sohn des Phainops), Anführer der Phryger im Trojanischen Krieg
 Phorkys (Aichaier), griechischer Kämpfer im Trojanischen Krieg
 Phorkys (Begleiter des Dionysos)

Siehe auch
 Phorcys